Bánica kan syfta på:

Dominikanska republiken 

 Bánica (kommun), Elías Piña, 
 Bánica (ort), Elías Piña,